Oceaniska U20-mästerskapet i fotboll 2005 spelades på Salomonöarna mellan den 21 och 30 januari 2005. Mästerskapet bestod av åtta lag som delades upp i två grupper om fyra lag, där alla mötte varandra en gång. De två främsta i varje grupp gick vidare till slutspel. Segraren av mästerskapet blev oceaniska mästare och kvalificerade sig samtidigt för U20-världsmästerskapet i fotboll 2005. Segrade gjorde Australien efter en seger i finalen mot Salomonöarna. Detta var sista gången som Australien deltog i mästerskapet innan nationen bytte förbund från det oceaniska till det asiatiska fotbollsförbundet. Amerikanska Samoa och Cooköarna skulle ha deltagit, men båda nationerna drog sig ur. Matcherna spelades i staden Honiara.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel
Vinnarlaget kvalificerade sig för U20-världsmästerskapet i fotboll 2005.

2005 i Salomonöarna
Fotbollsåret 2005
Fotboll i Salomonöarna